Сергей Иванович Граховский (; , Нобель — 11 декабря 2002, Минск) — белорусский писатель, поэт и переводчик, публицист и общественный деятель. Один из классиков белорусской литературы. Лауреат Государственной премии Республики Беларусь, заслуженный деятель культуры Белорусской ССР.

Биография 
Сергей Граховский 25 сентября 1913 года в крестьянской семье в селе Нобель Минской губернии. В 1914 году его родители переехали в городок Глуск под Могилевом. В 1930 году Граховский стал рабочим на Бобруйском деревообрабатывающем заводе, а в 1931-1932 годах работал корректором в газете «Красная смена» Госиздата БССР. В 1935 году окончил газетно-издательское отделение литературного факультета Минского педагогического института, после чего работал редактором Белорусского радио и преподавателем литературы на литературном факультете Белорусского государственного университета.

20 октября 1936 года был арестован, а 2 октября 1937 года осужден внесудебным органом НКВД как «член контрреволюционной национал-фашистской организации» за «антисоветскую деятельность» на 10 лет лагерей. Возможно, он некоторое время находился в Унжлаге. Освобожден 19 октября 1946 года. После освобождения преподавал русский язык и литературу в Урецкой средней школе Слуцкого района. 

В 1947 году с Граховского сняли судимость, а в 19 мая 1949 он снова был арестован за «антисоветскую деятельность». Осужден особым собранием МГБ СССР 27 августа 1949 года и отправлен на поселение в поселок Новосибирской области в селе Биаза, где работал учителем. Реабилитирован по первому делу Президиумом Верховного суда БССР 19 октября 1955 года, по второму — 21 октября 1955 года. С 1956 года проживал в Минске. В 1957–1973 работал в журналах «Березка» — заведующий редакционным отделом (1957–1959), «Радуга» (1960–1973); Литконсультант Союза писателей БССР (1959-1960). С 1973 по 1974 год — ответственный секретарь Комитета по Государственным премиям БССР в области литературы, искусства и литературы. Вышел на пенсию в 1974 году, а 11 декабря 2002 умер в Минске в возрасте 89 лет.

Творчество 
Поэтический дебют Граховского состоялся в 1926 году. Основные черты его поэзии — лирическая открытость, сочетание общественных и личных мотивов, утверждение доброты, искренности, гражданской ответственности. Граховский также переводил на белорусский язык произведения русских, украинских, литовских, латышских, таджикских, грузинских, аварских, чешских и словацких поэтов.

Автор нескольких сборников стихов и рассказов, книг для детей, публицистических очерков и документальных повестей. Написал автобиографическую трилогию («Такія сінія снягі», 1988; «Зона маўчаньня», 1990; «З воўчым білетам», 1991).

Стихи 
 1958 «Дзень нараджэння» (сборник стихов)
 1959 «Ад вясны да вясны» (сборник для детей)
 1960 «Чаканне» (сборник стихов)
 1961 «Сёння і заўтра» (сборник для детей)
 1963 «Табе зайздросціць сонца» (сборник стихов)
 1965 «Памяць» (сборник стихов)
 1966 «Гарыць касцёр» (сборник для детей)
 1967 «Тры вымярэнні» (сборник стихов)
 1968 «Вершы» (сборник стихов)
 1970 «Паэма дарог» (сборник стихов)
 1972 «Агеньчык у акне» (сборник рассказов)
 1976 «Зазімак» (сборник стихов)
 1978 «Лірыка» (сборник стихов)
 1978 «3ачараванасць» (сборник стихов)
 1980 «Сонечная сцежка» (сборник для детей)
 1982 «Асеннія гнёзды» (сборник стихов)
 1985 «Кругі надзеі» (сборник стихов)
 1985 «Знаходка» (сборник для детей)
 1987 «Верую» (сборник стихов)
 1988 «І радасць і боль» (сборник стихов)

Переводы 
 1937 Жюль Верн «80 000 кіламетраў пад вадой» (1937, совместно в Ю. Лявонным)
 1936 Аркадий Гайдар  «Ваенная тайна» 
 1958 Р. Тагор «Крушэнне»
 1980 А. Блок «Выбраныя вершы і паэмы» 
 1984 М. Дудин «Пасьля спатканьня»
 отдельные произведения А.С. Пушкина, Т. Шевченко, В. Маяковского, Я. Райниса, С. Есенина, Леси Украинки, П. Воронько, М. Заболоцкого, А. Твардовского, М. Тихонова, М. Исаковского, Р. Гамзатова, В. Сюсюры и др. поэтов.

Признание и награды 
Член Союза писателей СССР с 1956 года. Заслуженный деятель культуры Белорусской ССР (1983). Лауреат Литературной премии союза писателей БССР имени А. Кулешова за сборник «Осенние гнёзда» (1983). Лауреат Государственной премии Республики Беларусь имени Я. Коласа за сборник «Исповедь» (1992).
Награждён Медалью Франциска Скорины 11 февраля 1994 года.

Примечания